

Presentación previa 
El italiano Filippo Volandri fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la primera ronda ante el clasificado español Juan Lizariturry por un doble 4-6.

Cabezas de serie 

  'Pere Riba
  Filippo Volandri (Primera ronda)
  'Albert Ramos
  Facundo Argüello (Cuartos de final)

<li>  Máximo González
<li>  Marco Cecchinato
<li>  Adrian Ungur (Segunda ronda)
<li>  Potito Starace (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Milán 2014